Првенство Новог Зеланда у рагбију 2016. (службени назив: 2016 Mitre 10 Cup) је било 41. издање Првенства провинција Новог Зеланда. Титулу је освојио Кантербери.

Регуларни део сезоне

Премијершип дивизија

Чемпионшип дивизија

Плеј оф

Премијершип дивизија 

Полуфинале

Кантербери - Каунтис 22-7

Таранаки - Тасман 28-41

Финале

Кантербери - Тасман 43-27

Чемпионшип дивизија 

Полуфинале

Отаго - Беј оф пленти 27-20

Велингтон - Норт харбор 37-40

Финале

Отаго - Норт харбор 14-17

Највише поена

  Симон Хики 258, Окланд

Највише есеја

  Ријеко Јоане 8, Окланд

Референце 

Сезоне Првенства Новог Зеланда у рагбију
Рагби у 2016.